Lombe oder Lombé ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lombé (* 1986), armenischer Fußballspieler kamerunischer Herkunft
 John Lombe (~1693–1722), englischer Industrieller aus der Textilindustrie und Industriespion
 Lisette Lombé (* 1978), belgisch-kongolesische Künstlerin

Lombe ist der Name folgender Orte:

 Lombe (Angola), eine Gemeinde im angolanischen Landkreis Cacuso

Siehe auch:
 Lombé